Ортинський — українське прізвище.

 Сотер (Ортинський) (1866—1916) — церковний діяч, василіянин, перший єпископ Української Греко-Католицької Церкви у США.
 Ортинський Володимир Львович (1955) — директор Інституту права, український правознавець, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України.
 Ортинський Микола Гнатович (1914—1982) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу.
 Ортинський Мирослав — бас-гітарист та соліст гурту «Enej».

Українські прізвища